|-
| 69801 - || || 14 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69802 - || || 14 de setembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69803 - || || 15 de setembre, 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 69804 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69805 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69806 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69807 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69808 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69809 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69810 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69811 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69812 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69813 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69814 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69815 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69816 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69817 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69818 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69819 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69820 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69821 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69822 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69823 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69824 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69825 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69826 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69827 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69828 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69829 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69830 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69831 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69832 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69833 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69834 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69835 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69836 - || || 18 de setembre, 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 69837 - || || 19 de setembre, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 69838 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69839 - || || 18 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 69840 - || || 16 de setembre, 1998 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 69841 - || || 22 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 69842 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69843 - || || 23 de setembre, 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 69844 - || || 23 de setembre, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 69845 - || || 24 de setembre, 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 69846 - || || 23 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69847 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69848 - || || 22 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 69849 - || || 23 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69850 - || || 24 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69851 - || || 25 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69852 - || || 26 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69853 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69854 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69855 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69856 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69857 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69858 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69859 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69860 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69861 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69862 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69863 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69864 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69865 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69866 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69867 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69868 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69869 - || || 25 de setembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69870 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69871 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69872 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69873 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69874 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69875 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69876 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69877 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69878 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69879 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69880 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69881 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69882 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69883 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69884 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69885 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69886 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69887 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69888 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69889 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69890 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69891 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69892 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69893 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69894 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69895 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69896 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69897 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69898 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69899 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69900 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
9